Een groet die veel gebruikt wordt in Nederland
 Doëg, een Bijbelse figuur
 Doeg (stam), een stam uit Virginia, Verenigde Staten